Sud může být:

 Sud neboli bečva – věc
 Sud (jednotka)

Příjmení
- přechýlená podoba
 Pavla Sudová (* 1986) – bývalá česká modelka
 Lída Sudová (1881-1971) – byla česká herečka